Vernois, ancienne commune du Doubs
 Vernois-le-Fol, ancienne commune du Doubs
 Vernois-lès-Belvoir, commune française du département du Doubs
 Lac du Vernois, lac glaciaire du département du Jura
 Mont-le-Vernois, commune de Haute-Saône
 la Communauté de communes du Vernois
 la Communauté de communes du Pays vernois

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France